Alalkomeneus () ist in der griechischen Mythologie:

 ein Beiname des Zeus, siehe Alalkomeneis
 Alalkomeneus (Heros), Gründer des boiotischen Alalkomenai
 Alalkomeneus (Sohn der Niobe)

Siehe auch:
 Alalcomenaeus, eine ausgestorbene Tiergattung aus dem frühen bis mittleren Kambrium